Fredrik Sjöberg (Västervik, 1958), traductor, periodista i literat suec
 Patrik Sjöberg (Göteborg, 1965), atleta suec de tres medalles olímpiques en salt d'alçada